

Geografia
 La Chaise-Baudouin – comune francese di 444 abitanti situato nel dipartimento della Manica

Onomastica
 Baudouin – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Baldovino

Persone
 Charles Baudouin (1893-1963) – psicoanalista francese naturalizzato svizzero
 François Baudouin (1520-1573) –  giurista, teologo e umanista francese
 Jan Niecisław Baudouin de Courtenay (1845-1929) – linguista polacco
 Jean Baudouin (1590-1650) – traduttore e scrittore francese
 Leka Anwar Zog Reza Baudouin Msiziwe Zogu (1982) – nobile albanese
 Paul Baudouin (1894-1964) – banchiere e politico francese

Altro
 Giardino Carré de Baudouin – spazio verde situato nel XX arrondissement di Parigi, quartiere Belleville

Pagine correlate
 Baudoin